Сяо:

 Сяо (чеснота)
 Сяо (музичний інструмент)

Прізвище 

Сяо () — китайське прізвище:

 Сяо Вень-ді (467—499) — 7-й імператор династії Північна Вей у 471—499 роках, реформатор, покровитель буддизму
 Сяо Даочен (427—482) — 1-й імператор у 479—482 роках та засновник династії Південна Ці
 Сяо-мін-ді (510—528) — 9-й імператор Північної Вей у 516—528 роках
 Сяо У-ді — (510—535) — останній імператор Північної Вей у 532—535 роках. Відомий також як імператор Чу
 Сяо Хе (бл.257 до н. е. — 193 до н. е.) — китайський політичний діяч, правник, впливовий канцлер часів раннього періоду династії Хань
 Сяо Чжуан-ді (507—531) — 11-й імператор Північної Вей у 528—531 роках
 Сяо Цінь (1985) — китайський гімнаст, олімпійський чемпіон
 Сяо Янь (464—549) — засновник й перший імператор династії Лян у 502—549 роках, письменник, поет, філософ